El nombre boquerón puede referirse a varias especies de pez:

 En todo el mundo se llama así a las siguientes especies de la familia engráulidos:
 Engraulis encrasicolus - Boquerón
 Engraulis japonicus - Boquerón
 Encrasicholina heteroloba - Boquerón aduanero
 Stolephorus commersonnii - Boquerón bombra
 Encrasicholina punctifer - Boquerón bucanero
 Encrasicholina devisi - Boquerón de DeVis
 Stolephorus waitei - Boquerón de manchas
 Stolephorus indicus - Boquerón indio

 En Cuba y Puerto Rico, además, también se llama boquerón a dos especies de la familia carángidos:
 Seriola fasciata - Boquerón
 Seriola rivoliana - Boquerón

Referencias 

Nombres vernáculos de peces